Buche ou Büche est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Windy Buche (1988-), joueur de rugby français ;
 Albert Büche (1911-), footballeur suisse.

Pseudonyme 

 Buche ou Eric Buche, de son vrai nom Eric Buchschacher (1965-), scénariste et dessinateur suisse de bandes dessinée.

Toponyme 

 Biotope Buche di ghiaccio, zone naturelle protégée du Tyrol du Sud en Italie ;
 Nécropole de Buche delle Fate, nécropole étrusque sur la commune de Piombino dans la province de Livourne en Italie.